Montastruc puede referirse a: 

 Montastruc, comuna francesa situada en Lot y Garona.
 Montastruc, comuna francesa situada en Altos Pirineos.
 Montastruc, comuna francesa situada en Tarn y Garona.